(nommé d'après la localité type de Schleitheim) est un genre éteint de dinosaures Sauropodomorpha, provenant du membre Gruhalde de la  en Suisse. L'espèce type, , a été formellement décrite en 2020.

Découverte et dénomination 
Le matériel type a été collecté entre 1952 et 1954 par Emil Schutz. Il a été donné à l'Université de Zürich en 1955. En 1986, la plupart du matériel a été décrit par Peter Galton, qui les a tous référencés à l'espèce Plateosaurus engelhardti.

En 2020, Oliver Rauhut,  et  ont redécrit la plupart des restes collectés par Schutz, ainsi que certains restes des collections du  de Schaffhouse et de nouveaux restes provenant d'une fouille de 2016 dirigée par Holwerda. Ils ont constaté que les restes trouvés précédemment représentaient un nouveau genre et une nouvelle espèce, qu'ils ont nommés Schleitheimia schultzi, en hommage à la localité type et au découvreur des restes types. Les découvertes de 2016 n'ont pas été référencées. Les découvertes faites par Schultz près de Hallau-Schwärzibuck ont été considérées comme représentant un nouveau taxon différent et sont restées sans nom.

L'holotype, PIMUZ A/III 550, a été trouvé dans une couche de la formation de Klettgau datant du Norien. Il consiste en un ilium droit partiel. Plusieurs autres os provenant de la localité générale ont été désignés comme paratypes. En raison de la cohérence de leur morphologie, les descripteurs les ont tous rattachés au même taxon, voire au même individu.

Description 
L'holotype de Schleitheimia présente un certain nombre d'autapomorphies, des traits dérivés uniques. Il y a une crête large et arrondie sur la lame iliaque qui se termine par une grande expansion arrondie sur l'ilium. Le quatrième trochanter de l'ilium est très robuste. La crista tibiofibularis (crête tibia-fibulaire) du fémur est large et il n'y a pas de plateau orienté vers l'arrière, latéralement à la crête.

Classification 
Selon une analyse phylogénétique menée par Rauhut et ses collègues, Schleitheimia est un Sauropodiformes dérivé étroitement lié aux Sauropoda, ou un membre basal de ce clade, selon la définition utilisée (basée sur les nœuds ou les tiges). Un cladogramme issu de cette analyse est présenté ci-dessous :

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Sauropodomorpha
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2020
Paléontologie en Suisse